La saison 2014-2015 est la vingtième-deuxième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , le second échelon, et des autres divisions inférieures.



Saison régulière 
Les dix équipes participantes s'affrontent toutes à six reprises. De plus, chaque équipe joue deux rencontres contre la sélection junior slovaque parties comptant également au classement.

Classement

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires 
Les séries sont disputées au meilleur des sept parties.

Tableau de qualification

Effectif champion 
 Gardiens de buts : Alexandr Hylák, Marcel Melicherčík et Dominik Riečický
 Défenseurs : Adam Jánošík, Martin Štrbák (capitaine), Erik Černák, Branislav Pavúk, Miroslav Macejko, Juraj Cebák, Radek Philipp, Adam Drgoň  et Michal Šeda
 Attaquants : Denis Markuš, Jakub Suja, Jiří Bicek, Václav Stupka, Ladislav Zikmund, Milan Kolena, Radovan Bondra, Matej Češík, Ivan Rachůnek, Richard Jenčík, Matúš Chovan, Tibor Kutálek, Peter Bartoš, Gabriel Spilar, Matej Hinďoš, Marek Bartánus, Tomáš Hrnka, Adam Lapšanský et Peter Sojčík
 Entraîneurs : Peter Oremus et  Roman Šimíček

Barrage de promotion-relégation 
L'équipe ayant fini dernière joue contre le vainqueur des séries éliminatoires de la  dans une série jouée au meilleur des sept matchs. Le vainqueur se qualifie pour la saison 2015-2016 de l' tandis que le perdant est relégué en .



Références 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie
Sport en Slovaquie en 2014
Sport en Slovaquie en 2015